Jampolski ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Iljitsch Jampolski (1890–1956), russischer Geiger und Musikpädagoge
 Boris Samoilowitsch Jampolski (1912–1972), russischer Schriftsteller und Journalist
 Israil Markowitsch Jampolski (1905–1976), sowjetischer Geiger und Musikwissenschaftler
 Mark Iljitsch Jampolski (1879–1951), russischer und sowjetischer Cellist und Pädagoge, Bruder von A. I. Jampolski

Siehe auch

 Yampolsky

ru:Ямпольский